Купата на носителите на купи 1989/90 е 30-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Барселона, 20 актуални носители на национални купи и 12 загубили финалиста (Черноморец Бургас, Монако, Адмира/Вакер, Гронинген, Юргорденс, Бран, Корк Сити, Динамо Букурещ, Реал Валядолид, Икаст, Слован Братислава и Ференцварош). Англия не изпраща участник, тъй като след трагедията от Хейзел английските отбори са наказани за пет години от участие в евротурнирите.

Финалът се играе на 9 май 1990 г. на стадион Улеви в Гьотеборг.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 16 август, а реваншът е на 30 август 1989 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 12 и 13 септември, а реваншите са на 26 и 27 септември 1989 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 17 и 18 октомври, а реваншите са на 1 ноември 1989 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 6 и 7 март, а реваншите са от 20 до 22 март 1990 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 3 и 4 април, а реваншите са на 18 април 1990 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1989/90
 Купа на УЕФА 1989/90

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1989/90 

Купа на носителите на купи